Jan van Zijl (politicus), Nederlands politicus
 Jan van Zijl (glazenier), Nederlands glazenier